Junco bezeichnet:
 Junco (Gattung), eine Gattung der Sperlingsvögel, Familie der Ammern, siehe auch Junko
 Junco (Baja California), ein Ort in der Gemeinde Ensenada, Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Junco (Coahuila), ein Ort in der Gemeinde Castaños, Bundesstaat Coahuila, Mexiko
 einen Ort in der Gemeinde Ribadesella, Asturien, Spanien, siehe Parroquias von Ribadesella#Junco

Junco ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos del Junco (* 1958), kanadischer Mundharmonikaspieler
 Roberto Gómez Junco (* 1956), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 El Junco